Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2009 – trzecia eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, rozegrana 3 maja 2009 roku na torze Circuito de Jerez.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250cc

Wyniki 125cc

Bibliografia 
 Oficjalna strona motocyklowych mistrzostw świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2009
2009 w Hiszpanii
Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii